Okręty US Navy o nazwie USS „Pequot”

 Pierwszy USS „Pequot” był kanonierką. W służbie w okresie wojny secesyjnej.
 Drugi USS „Pequot” (ID-2998) był ex-niemieckim okrętem zaopatrzeniowym „Ockenfels”. Zarekwirowany w 1917 roku, służył w latach 1918-1919.

Pequot